Mortal Kombat - série de jogos
 Mortal Kombat (jogo eletrônico de 1992) 
 Mortal Kombat (jogo eletrônico de 2011) 
 Mortal Kombat (filme de 1995) - com Christopher Lambert
 Mortal Kombat (filme de 2021) - com Lewis Tan